Alexwangen ist eine Bezeichnung für

 Alexwangen, Kreis Fischhausen, Provinz Ostpreußen, historischer Name von  Juschny (Kaliningrad, Swetlogorsk)

 Jacob Alexwangen (um 1480–1552), Ratsherr und Bürgermeister in Elbing
 Michael Alexwangen (um 1450–nach 1516), Ratsherr und Bürgermeister in Königsberg-Kneiphof, siehe Michel Alexwange